Maries kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Maríai, ort, Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Mariés, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 

Robotskapade Greklandförgreningar